Birkel steht für:

 die Nudelmarke Birkel und deren Hersteller, siehe Newlat GmbH

Birkel ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Birkel (* 1988), luxemburgische Fußballspielerin
 Jörg Birkel (* 1972), deutscher Sportwissenschaftler und Buchautor
 Karl Christian Birkel (1904–1992), deutscher Teigwarenunternehmer
 Klaus Birkel (1943–2018), deutsch-US-amerikanischer Unternehmer, Sohn von Karl Christian Birkel

Siehe auch:
 Birkl